Большое кольцо Московской железной дороги (БК МЖД; также известное как Большая Московская окружная железная дорога (БМО), Большое Московское кольцо и Большое московское окружное кольцо) — окружная железная дорога вокруг основной части Москвы, проходящая по территории Новой Москвы, Московской и Владимирской областей на расстоянии 25—80 км от МКАД. Эксплуатационная длина дороги составляет около 584 км.

Основное назначение Большого кольца — разгрузка Московского узла в черте города от транзитных грузовых поездов и пропуск транспортных потоков между всеми магистральными железнодорожными направлениями столицы, с тем, чтобы миновать основную часть Москвы. На кольце осуществляется в основном грузовое движение, но существуют и пассажирские перевозки — пассажирские/скорые поезда и пригородные электропоезда. Пригородное сообщение осуществляется преимущественно для перевозки сотрудников железной дороги, но есть участки, где основные пассажиры — жители близлежащих населённых пунктов. Летом вагоны часто заполняют дачники, проезжая до станций радиальных направлений. Важную роль выполняет кольцо и в пропуске транзитных пассажирских поездов. Через него следовало (до 1996 года) значительное количество пассажирских поездов из Санкт-Петербурга во всех направлениях, кроме Рижского, а также поезда с Украины и из Белоруссии. Пропуск пассажирских поездов по кольцу позволяет существенно разгрузить перегруженные московские вокзалы от транзитного потока.

История

Начало: конец XIX — начало XX века 
Формирование кольца началось в конце XIX века. Первой линией будущего кольца стала дорога, связавшая Егорьевск с Воскресенском на Московско-Рязанской железной дороге. Она начала строиться в 1869 году на деньги Егорьевских фабрикантов Хлудовых, движение по линии начато 15-21 ноября 1870 года.

Понимая роль железной дороги в развитии фабрик, братья Барановы в 1871 году построили линию Александров — Карабаново от Московско-Ярославской дороги. В 1873 году эта линия была продлена до Киржача. Согласно газете «Владимирские губернские ведомости», 3 мая 1893 года через станцию Карабаново прошёл первый пассажирский поезд.

В 1897—1899 годах была построена линия от Егорьевска до Орехова-Зуева через Куровское и Дулёво. Линия была названа «Ореховский подъездной путь» и дала прямой выход на железную дорогу многим ткацким мануфактурам, в том числе в Дулёве и Рунове.

В 1898 году Иваново-Вознесенский комитет торговли и мануфактур поддержал ходатайство владельцев Фряньковской и Вознесенской мануфактур перед Министерством путей сообщения о строительстве линии Бельково — Щёлково (линия Мытищи — Щёлково Московско-Ярославско-Архангельской дороги была сдана в 1894 году). В 1899 году по инициативе комитета состоялось собрание ивановских предпринимателей по вопросу устройства железнодорожных подъездных путей к фабрикам, где было достигнуто соглашение о принятии промышленниками части расходов по строительству. Тем не менее, работы по строительству данного участка были начаты лишь в 1930-е годы. От 135-го км линии Карабаново — Киржач началось строительство профиля пути, в том числе были сооружены выемки, насыпи до самого Фрянова, подготовлены основания под устои мостов через реки Киржач и Мележа. По неизвестной причине работы были остановлены, но следы масштабной стройки остались до сих пор.

В 1916 году в связи с тем, что Первая мировая война приобрела затяжной характер, возросли потребности страны в сырье, материалах и топливе. Поэтому стал крайне необходим прямой выход из городов Александрова, Карабанова, Киржача на магистраль Москва — Нижний Новгород, вторую по оживлённости в России. Капиталисты с коммерческой целью (военные заказы) в 1917 году начали строительство линии Киржач — Орехово-Зуево. Поезда по участку Александров — Карабаново — Орехово пошли в конце 1919 — начале 1920 года, уже в разгар гражданской войны. Данная ветка была одноколейной, как и все другие ветки, на ней не было вокзалов. Пассажирские поезда останавливались в поле или в лесу, ходила одна пара поездов в сутки. Утром поезд отправлялся из Александрова, весь день стоял в Орехове, а вечером возвращался.

В 1938 году построена линия Воскресенск — Жилёво с Неверовским мостом через Москву-реку. В 1939 году в связи с большим грузопотоком была построена линия в обход Егорьевска Ильинский погост — Воскресенск со станциями Берендино и Лопатино и развязкой с Рязанским ходом.

Фактически к 1940 году было сформировано восточное полукольцо Большого кольца.

Военные годы 
С началом Великой Отечественной войны железная дорога приобретает важную роль. Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР № 20003-905-СС от 28 августа 1941 года, предполагалось в 1941—1942 годах построить Большую окружную железную дорогу протяженностью в 534 км, в том числе нового пути предстояло проложить 290 км — от Александрова до Михнева и Жилева на Павелецкой линии. Строительство Большой окружной началось в сентябре 1941 года, но после введения осадного положения 15 октября 1941 года работы на новой линии были прекращены. Уже 11 января 1942 года вышло постановление Государственного комитета обороны № ГКО-1128с, которым предписывалось возобновить строительство Большой Московско-окружной железной дороги, начатое в 1941 году. Были установлены сроки открытия рабочего движения на участках Александров — Поварово и Столбовая — Михнево протяжённостью в 133 км в мае 1942 года, а на остальных участках — в июле 1942 года, выделены ассигнования на сумму 80 млн рублей. Осенью 1942 года, в самый разгар битвы за Сталинград, началась обкатка проложенной трассы. А вскоре дорога приcтyпила к обслуживанию фронта и тыла.

В некоторых источниках постройка западного кольца называлась секретной стройкой № 7.

Для обеспечения срочных перевозок грузов для фронта приказываю: открыть с 3 февраля 1943 года временное движение по построенному западному полукольцу Большой Московской окружной железной дороги от станции Александров Ярославской ж.д. до станции Жилёво Московско-Донбасской ж.д. эксплуатационными силами Управления строительства № 7.

К концу того же 1943 года дорога обеспечивала суточную пропускную способность в 24 пары поездов весом 1390 тонн . Однако многие сооружения были построены наспех и некачественно.

По другим данным, участки Поварово — Икша, Кубинка — Столбовая, Дмитров/Яхрома — Пост 81 км были построены только к 1944 году.

Некоторые участки западного полукольца строились на месте уже существовавших подъездных линий, в том числе узкоколейных.

Дорога активно использовалась при обороне Москвы во время Великой Отечественной войны в 1941 году. По построенным участкам совершались перевозки войск и военной техники, осуществлялась связь города с передним краем обороны.

Сведения о пассажирском движении того времени — весьма скудные. По участкам оборачивались поезда под паровозами, позднее — под тепловозами. Основным назначением пассажирских перевозок на Большом кольце была и остается перевозка сотрудников дороги. Состояние однопутного кольца было плохим, поток поездов — низким.

Послевоенные годы 
В период восстановления и развития народного хозяйства после Великой Отечественной войны транспорт, особенно железнодорожный, играл особую решающую роль. Была необходимость коренного изменения организации переработки и пропуска вагонопотоков в Московском железнодорожном узле и, как следствие, на обширном полигоне сети железных дорог центрально-европейской части страны.

Со времён первой постройки участков кольца его путевое хозяйство устарело, инфраструктура отставала от темпов технического прогресса. Общее состояние оценивалось как неудовлетворительное.

В 1949 году в Министерстве путей сообщения (МПС) рассматривался вопрос о развитии Большого кольца и строительстве двух самых совершенных сортировочных станций. В принятом проекте в том числе предусматривался пропуск транзитных грузовых и пассажирских поездов из Архангельска и Ленинграда, Перми и Свердловска на юг и обратно, минуя Московский узел по Большому кольцу.

К 1959 году Большое кольцо административно находилось в составе 6 дорог:
 Северная: участок Поварово II (искл.) — Орехово I (искл.)
 Калининская: участок Поварово II — Кубинка I
 Московско-Киевская: участок Кубинка I (искл.) — Столбовая (искл.)
 Московско-Курско-Донбасская: участок Столбовая — Михнево — Жилёво — Воскресенск (искл.)
 Московско-Рязанская: участок Воскресенск — Орехово I (искл.)
 Горьковская: станция Орехово I (Орехово)
В 1959 году путём объединения нескольких дорог и/или их отделений образовалась Московская железная дорога, куда Большое кольцо вошло полностью. Остались границы с Октябрьской и Северной железными дорогами, существующие в неизменном виде и поныне. В МЖД кольцо стало входить в 6 отделений из 15:
 Московско-Ярославское: участок Орехово (искл.) — Костино — …
 Московско-Рижское: участок … — Иванцево — Кубинка I (искл.)
 Московско-Смоленское: участок Кубинка I — Столбовая (искл.)
 Московско-Курское: участок Столбовая — Михнево (искл.) и станция Орехово
 Каширское: участок Михнево — Жилёво — Воскресенск (искл.)
 Московско-Рязанское: участок Воскресенск — Орехово (искл.)
Границы отделений на кольце со временем немного менялись, но их количество до 1981 года оставалось неизменным.

В 1959 г. под руководством главного инженера проекта Мосгипротранса И. Е. Савченко была разработана генеральная схема реконструкции Московского узла, которая стала исходной для последующего проектирования развития и реконструкции многих входящих в узел станций, а в 1966 году была разработана генеральная схема дальнейшего развития узла (главный инженер проекта Н. С. Червонный), которая в том числе предусматривала сохранение радиально-кольцевой структуры и основных устройств узла и вынос транзитного грузового движения на Большое Московское Окружное кольцо

В начале 1960-х годов начата масштабная реконструкция Большого кольца. Начаты электрификация, спрямление дороги на извилистых участках, достройка второго пути и соединительных линий, замена полотна.

В 1962 году вдоль Большого Московского окружного кольца строится одна из первых на железнодорожном транспорте радиорелейная линия связи для резервирования проводных каналов магистральной связи.

С учётом принятого проекта по строительству сортировочных станций на основе технико-экономического сравнения вариантов местоположение одной из них определено возле города Орехово-Зуево (предварительное название «Восточная сортировочная»), а второй — «Западная сортировочная» у Бекасова, где однопутная линия ещё не реконструированного в то время Большого кольца пересекалась с двухпутной магистралью Москва — Брянск. Станция Орехово-Зуево строилась с 1956 по 1970 год (на месте старых станций Орехово I и Орехово II (Орехово-Ряз.), существовавших с 19 века), Бекасово-Сортировочное — с 1970 по 1976 год (частично на месте разъезда Шаламово). Эти станции с автоматизированными сортировочными горками стали одними из крупнейших в Европе и СССР. За выдающийся вклад в проектирование этих станций большому коллективу работников Мосгипротранса была присуждена премия Совета Министров СССР. Кроме станций, по кольцу были построены грузовые дворы, оснащённые совершенными перегрузочными устройствами, мощным грузоподъёмным оборудованием.

В рамках реконструкции Большого кольца в 1965 году была закончена реконструкция участков:
 Александров — Орехово-Зуево со строительством второго пути, новой развязки с Ярославским ходом, изменением маршрута в черте Александрова, а также ссоружением путепровода для узкоколейной линии Электрогорского ТПП (бывшее им. Классона) над путями БМО в районе о. п. Ветчи
 Орехово-Зуево — Куровская со спрямлением в районе станции Дулево (станция Ликино и старая станция Дулёво остались на старой ветке бывшего Ореховского подъездного пути) и новой трассой пересечения и развязок с Казанским ходом
 Куровская — Ильинский погост — пл. 88 км — Воскресенск с развязкой с Рязанским ходом.

В 1966 году закончено строительство второго пути Воскресенск — Непецино — Яганово — Жилево с новой развязкой с Казанским ходом и мостами через реку Москву.

В 1967 году:
 Электрифицирован участок от Ильинского погоста до Егорьевска, при этом он оставлен однопутным
 Построен с нуля с электрификацией двухпутный участок Яганово (новая станция на месте о. п.) — Михнево (спрямление кольца). По другим данным, участок был закончен в 1973 году.
 Электрифицирован и построен второй путь на участке Михнево — Бекасово I — Кубинка II.
 Электрифицирован участок Поварово II — Поварово III

В 1968 году:

 электрифицированы и построены вторые пути на участке Кубинка II — Манихино — Поварово II — Икша с дополнительным развязками с Рижским и Ленинградским ходом. Холмистый рельеф в районе Манихина заставил прокладывать второй путь часто на значительном отдалении от первого. По некоторым данным, перегон Кубинка I — Кубинка II был электрифицирован ещё в 1960 году. По некоторым данным, второй путь на участке Кубинка — Манихино был проложен только в 1970-е годы;

 остались однопутными электрифицированные в этом году участки Иванцево — Наугольный (из-за сложности рельефа) и Воскресенск — Егорьевск (из-за невысокого объёма грузоперевозок). От Наугольного до Поста 81 км построена двухпутная дорога с путепроводом над Ярославским ходом. От Иванцева до Дмитрова и до Яхромы сделаны съезды на Савёловский ход.

При строительстве второго пути станции Илейкино, Ветчи, Ликино, Руново, Ястребки, Жилино, Бухарово были переведены в статус платформ/остановочных пунктов.

После постройки двух сортировочных станций реконструкция кольца, в основном, закончилась, что позволило обеспечивать пропуск по кольцу, в обход центральной части Московского узла, не только грузовых, но и ряда пассажирских поездов дальнего следования. Такое решение создало определённый резерв пропускной способности головных участков радиальных линий Московского узла, который мог быть использован для увеличения размеров пригородного и дальнего пассажирского движения.

В дальнейшие годы на Большом кольце сохранялся приоритет грузового движения, лишь часть поездов дальнего следования следовали в обход московского узла по участкам кольца. Движение электропоездов по-прежнему сохранялось в очень небольшом объёме и лишь для служебных нужд. Только на участках Александров — Орехово-Зуево и Егорьевск — Воскресенск оно было востребовано, так как было здесь изначально, с момента открытия линий. С расширением дачного строительства на кольце начали появляться «прямые» маршруты с некоторых московских вокзалов — Савёловского, Белорусского, Киевского, Павелецкого.

В 1979 году при подготовке к Олимпиаде-80 участок кольца в районе Поварова-2 снова подвергся реконструкции — через автодорогу Москва — Санкт-Петербург М10 был построен путепровод вместо переезда.

К началу 1980-х годов были закончены работы по строительству и реконструкции Большого кольца. Превращение его в мощную, в основном двухпутную электрифицированную магистраль, оборудованную автоблокировкой, позволило пустить в обход Москвы большой транзитный поток и тем самым разгрузить Московский узел.

Общий рост объёмов железнодорожных перевозок особенно сказывался на участках Московской железной дороги, прилегающих к Московскому железнодорожному узлу, к которым сходились возросшие поездопотоки со многих направлений. В том числе напряжённо работало и Большое кольцо. Начальник Московской железной дороги Л. А. Карпов высоко оценивал роль Большого кольца для развития перевозок:

Важнейшее значение для усиления хозяйства дороги и увеличения её провозной способности имеет создание Большого окружного кольца протяжённостью свыше 550 км, которое превращается в мощную электрифицированную магистраль. Большое кольцо уже сейчас взяло на себя около 80 % всего прироста транзитных вагонопотоков, ранее проходивших через город. Создание Большого кольца является ярким примером научного предвидения в перспективном планировании. Если бы вовремя не было решено сконцентрировать средства на этом важнейшем объекте, то дополнительно свыше 20 тыс. грузовых вагонов в сутки пришлось бы направлять в Москву, что значительно осложнило бы работу узла.

В 1970-х годах количество пропускаемых поездов через кольцо увеличилось в 4—5 раз. На полигоне кольца с прилегающими участками было сосредоточено около 48 % транзитного грузооборота, и на обслуживании связанной с ним поездной работы было занято 52 % электровозов дороги, как отмечалось в 1979 году. Специалисты и руководство МЖД приняли стратегическое решение: при существовавших тогда пропускных способностях повышать провозную способность и осваивать растущие объёмы перевозок тем же локомотивным парком, увеличивая вес и длину поездов. По условиям технического оснащения участков дороги была выявлена возможность организации постоянного обращения грузовых поездов большего веса и длины, в первую очередь на восточном полукольце Большого кольца, а также Рязанском, Черустинском и Каширском магистральных подходах к Московскому узлу. Зимой 1978—1979 годов на МЖД стали формироваться и пропускаться поезда повышенного веса.

В 1980-х был построен однопутный обход станции Михнево: от Усадов-Окружных через путепровод над Павелецким направлением путь шёл далее и примыкал к главному ходу чуть далее платформы 328 км (был организован путевой пост 328 км).

По состоянию на октябрь 1989 года по сравнению с 1959 годом образования МЖД:
 Московско-Рижское отделение вошло в Московско-Ярославское вместе с участком кольца от Иванцева до Кубинки I (не ранее 1981 года).
 Участок Сандарово/Столбовая — Михнево передан из Московско-Курского в Каширское отделение.
 Участок Непецино — Воскресенск передан из Каширского в Московско-Рязанское отделение.

Постсоветская Россия 

Расцвет пригородного пассажирского движения на Большом кольце пришёлся на конец 1980-х — начало 1990-х годов. В это время частота движения электропоездов по расписанию была наибольшей. Организовывались новые маршруты — например, для служебных нужд из Малоярославца до Мачихина. К концу 1990-х из-за снижения пассажиропотока и приоритета грузовых поездов частота движения поездов снизилась. В 1996 году прекратили эксплуатировать второй путь на участке Поварово II — Белый Раст, к 2001 году он был демонтирован. В связи со снижением грузопотока многие станции лишились путей и стали остановочными пунктами (платформами): Санино, Ратмирово, Мякинино, Шматово, Пост 328 км, Повадино, Чернецкое, Дюдьково, Драчево, Бубяково, Хорлово, Лопатино.

Количество отделений на МЖД сокращалось из-за их укрупнения путём объединения. Из изначальных 6 отделений из 15 кольцо в 2001 году стало проходить по 3 из 7: между 1981 и 1989 годами Московско-Рижское присоединено к Московско-Смоленскому; в 1998 Московско-Ярославское разделено между Московско-Курским и Московско-Смоленским; Московско-Павелецкое, возникшее в 1995 из Каширского и Московско-Окружного, присоединено в 2001 к Московско-Курскому.

В 2003 году была построена дополнительная соединительная ветвь с путепроводом в развязке Манихина, позволяющая следовать со стороны Лукина на Манихино I и обратно. Электропоездами она использоваться не стала. Границы станции Манихино II были расширены на юг до платформы 165 км, чтобы включить примыкание ветви. Ветвь стала третьим путём перегона Манихино I — Манихино II.

В 2008 году окончательно разобран путепровод через Павелецкий ход южнее станции Михнево, использовавшийся ранее в качестве съезда на БМО. В 2009 году демонтирован аналогичный путепровод в Жилёве.

С ноября 2009 года по апрель 2010 года закрывался на реконструкцию однопутный пассажирский участок Ильинский Погост — Егорьевск II.

В 2009—2010 году был построен второй (южный) путь обхода Михнева, этот двухпутный участок стал главным ходом кольца. Для примыкания старого пути через Михнево и пл. 328 км были организованы Пост 320 км (к востоку у путепровода через Павелецкое напр-ие) и Пост 329 км (на месте бывшего поста 328 км).

1 июля 2012 года в ходе реализации проекта расширения Москвы участок Большого кольца от Пожитково до Вяткино административно передан из Московской области в состав Москвы (Троицкий округ). Этот участок включает также весь железнодорожный узел Бекасово из двух станций. С этого момента Большое кольцо проходит уже по трём субъектам РФ вместо двух (изначально только в Московской и Владимирской областях).

В сентябре 2012 года начата комплексная реконструкция участка Наугольный — Поварово II, которая продолжается по состоянию на конец 2016 года (фактически только на участке Наугольный — Иванцево). Подрядчик — Росжелдорстрой. В его рамках начато строительство второго пути на участке Наугольный — Жёлтиково и реконструкция станций Наугольный, Жёлтиково, Костино, Иванцево.

С декабря 2012 года до апреля 2013 года закрывался на реконструкцию однопутный пассажирский участок Егорьевск II — Воскресенск.

C 25 ноября 2013 года по 10 января 2014 года ремонтировался Неверовский мост через Москву-реку вблизи станции Воскресенск, с отменой ночных электропоездов.
В 2014—2015 году введены в эксплуатацию полностью реконструированные станции Наугольный, Жёлтиково, Костино, Иванцево, в том числе с новыми длинными низкими платформами и навесами. При этом в Иванцеве вместо двух боковых платформ построена одна островная, в Костине одна из боковых платформ стала островной, в Жёлтикове и Наугольном платформа осталась островной. Некоторые платформы были значительно смещены относительно старого расположения.4 июля 2016 года введён в эксплуатацию II главный путь (южный) перегона Наугольный — Жёлтиково, при этом I путь закрыт на реконструкцию. Также в августе-октябре 2016 главный путь перегона Костино — Жёлтиково переведён на новую трассу с двумя значительными спрямлениями хода, при этом введена в эксплуатацию новая платформа 62 км, построенная взамен старой на 500 м восточнее. 9 августа спрямлён зигзагообразный участок к западу от Вори, 11 октября участок к востоку. Участок восточнее этих двух спрямлений до Наугольного содержит ещё несколько менее значительных спрямлений кривых (более плавные повороты), переход на которые вводился поэтапно до двух последних спрямлений.

С ростом экономики страны стал увеличиваться и грузопоток, а пассажирское движение было и остаётся в первую очередь рабочим (во вторую — дачным на некоторых участках и пригородным для жителей некоторых населённых пунктов на кольце) — участки пропускают от 1 до десятка пар электропоездов в сутки. По-прежнему ряд поездов дальнего следования пропускается через кольцо.

Также на кольце стали строиться платформы из новых материалов и с навесами, аналогично радиальным направлениям, но низкие. За последний годы были заменены две платформы Повадина, а также в 2013—2014 году построены/заменены платформы на участке строительства второго пути Иванцево — Наугольный (по одной платформе в Наугольном, Жёлтикове, по две на 40 км, Бубяково, 47 км, Костино, одна строится в Иванцеве). В 2016 году уложена брусчатка на платформе «Поселок Киевский», а также жёлтая рифлёная плитка на нескольких платформах.

Также в 2016 году на некоторых платформах введены автоматы по выдаче предварительного талона на покупку билета без комиссии.

Конфигурация и пересечения 
Большое кольцо по конфигурации в целом представляет собой кольцо вокруг основной части Москвы (вне МКАД), являясь частью радиально-кольцевой структуры Московского железнодорожного узла. Пересекает все 11 радиальных направлений железной дороги от вокзалов Москвы, плюс от кольца отходит 12-е направление. На каждом из пересечений есть развязки с различным количеством соединительных ветвей для движения по разным направлениям.

Само кольцо полностью принадлежит трём регионам Московской железной дороги:
 Западное полукольцо 39 км (40 км) — Сандарово / 283 км относится к Московско-Смоленскому региону
 Участок на юго-востоке Непецино — Берендино / Егорьевск I и II относится к Московско-Рязанскому региону
 Остальные два участка между ними: Столбовая — Осёнка на юге и Наугольная — Ильинский Погост на северо-востоке относятся к Московско-Курскому региону
 Станциями перехода (стыковыми пунктами) являются: Наугольная, Берендино, Егорьевск I, Непецино, Сандарово.
До 2011 года вместо регионов были отделения МЖД, разделение границ по отделениям отличалось от текущих границ регионов. Границы регионов также изменялись в 2013 году.

При этом кольцо как линия МЖД примыкает к участкам других филиалов РЖД:
 Октябрьской железной дороги в районе развязки в Поварове (двe соединительных ветви № 2 и № 5 Поварово III — Поварово I, стыковой междудорожной станцией является Поварово I ОЖД, границы по входным светофорам этой станции на ветвях)
 Северной железной дороги в районе Александрова (продолжение Ярославского направления далее к Ярославлю, стыковой междудорожной станцией является Александров, граница находится далее на перегоне Александров — Балакирево на отметке 114,0 км от Москвы-Пассажирской-Ярославской)
 Северной железной дороги в районе Белькова (линия на Иваново, стыковой междудорожной станцией является Бельково, граница находится в 3 км далее по линии на перегоне Бельково — Кипрево на отметке 134,0 км от Москвы-Пассажирской-Ярославской)

Обслуживается семью дистанциями пути: Московско-Горьковской (ПЧ-2), Голутвинской (ПЧ-7), Куровской (ПЧ-8), Александровской (ПЧ-11), Московско-Савёловской (ПЧ-12), Бекасовской (ПЧ-18), Жилёвской (ПЧ-32).

По всей длине главный ход кольца, а также Жилёвская ветвь, оборудованы системой автоматической блокировки (АБ) — односторонней на двухпутных перегонах, двусторонней на однопутных и отдельных путях многопутных перегонов. Егорьевская ветвь (участок Воскресенск — Ильинский Погост) оборудована двусторонней полуавтоматической блокировкой (ПАБ). На неоднопутных участках движение правостороннее.

Кольцо входит в несколько кругов ДНЦ (участков диспетчерской централизации).

С точки зрения чётности, кольцо делится на два участка:
 Север и запад кольца от Орехово-Зуево до Яганово (не включая обе станции): нечётное направление против часовой стрелки, чётное по часовой (то есть на двухпутных участках нечётная внешняя сторона кольца, обычно I путь; чётная внутренняя, обычно II путь)
 За исключением основной части станции Бекасово-Сортировочное, где чётность противоположная (в старых границах без парка Мачихино и бывшего перегона к нему)
 Юго-восток от Жилёво до Орехово-Зуево (включая обе станции, а также Егорьевскую ветвь): нечётное направление по часовой стрелке, чётное против часовой (то есть на двухпутных участках чётная внешняя сторона кольца, обычно II путь, нечётная внутренняя, обычно I путь)
 При этом чётность также сменяется на отдельных соединительных ветвях на радиальные направления, идущих соответствующим образом

Административно находится в трёх субъектах РФ:
 Участок на северо-востоке Арсаки — Александров — Бельково — Ветчи находится во Владимирской области (проходит по 3 районам)
 Участок на юго-западе Пожитково — Бекасово I — Вяткино длиной 49 км находится в Новой Москве (проходит по 1 округу из 12 — Троицкому)
 Остальные два больших участка 173 км — Сандарово (восток и юг) и 90 км — Пожитково (север и запад) находятся в Московской области (проходят по 13 городским округам)
 Станция Пожитково делится границей Москвы и МО поперёк пополам, небольшая часть Бекасово I (часть юго-западной горловины в районе деревни Бекасово (Московская область) и съезда на Нару) также находится в МО.

Пригородное пассажирское движение есть на всех участках и обслуживается АО «Центральная ППК» (кроме поезда Александров — Иваново, обслуживаемого АО «Северная ППК»). Поезда дальнего следования в малом количестве присутствуют только на некоторых участках.

Подробное описание 
Полностью кольцевую структуру нарушают следующие факты:
 В одном месте кольцо разделяется на две параллельные ветви, которые затем сходятся. Это участок Воскресенск — Ильинский Погост (между Казанским и Рязанским направлениями), на котором существуют две ветви: через Егорьевск (однопутная, «Егорьевская») и через Берендино / Лопатино (двухпутная).
 Отдельная ветвь «Жилёвская» отходит от кольца и примыкает к Павелецкому направлению южнее станции собственно пересечения с ним кольца. Это участок Жилёво — Яганово (между Павелецким и Рязанским направлениями). Изначально был основным ходом Большого кольца до построения участка Михнево — Яганово.
 При пересечении с радиальными направлениями может быть общая узловая станция или несколько своих узловых станций, связанных соединительными ветвями. В двух случаях участки кольца совмещены со значительными (более одной станции) участками радиальных направлений, то есть поезда идут по общей двухпутной линии; в двух — участок не совмещён, а идёт рядом по параллельным путям.

 На кольце также есть большое количество ответвлений для грузового сообщения, в основном однопутных подъездных путей (ППЖТ) к различным предприятиям, складам и пр., часто заброшенных или разобранных.
 В частности, самая длинная и разветвлённая сеть подъездных со множеством пунктов — сеть ЗАО «ЖДЦех» (бывшая сеть АО «Фосфаты»/Подмосковного горнохимического комбината) в районе Хорлово — примыкания на посту 13 км, в горловине станции Воскресенск на Егорьевской ветви, путепровод над этой ветвью недалеко там же, бывший путепровод над главным ходом севернее Берендина (бо́льшая часть сети разобрана).
 В 2015 году построен неэлектрифицированный путь необщего пользования от станции Кубинка II в Парк «Патриот», по которому работало и пассажирское движение, на пути — промежуточная платформа Музей и конечная станция Парк «Патриот».
 На участке Александров — Орехово-Зуево, между Ветчи и 173 км ранее проходила грузовая узкоколейная железная дорога путепроводом над главным ходом Большого кольца. Соединяла Электрогорск и торфяные разработки в Московской и Владимирской областях (дорога Электрогорского ТПП, бывшее им. Классона). К концу XX века постепенно разбиралась, окончательно путепровод был демонтирован в 1994 году.
 На том же участке южнее станции Киржач проходила узкоколейная железная дорога Киржачского шёлкового комбината под главным ходом Большого кольца. Разобрана к концу 1980-х.

Почти все участки — двухпутные с 1960-х годов, отдельные перегоны — трёх- или четырёхпутные (узловые станции и ССВ) но есть и однопутные участки:
 Главный ход:
 Наугольный — Дмитров / Яхрома (не построен изначально — сложный рельеф, холмистая местность, но начал строиться в 2012—2013 годах)
 Икша — Поварово II (ранее участок Белый Раст — Поварово II был двухпутным, южный путь перестал использоваться в 1996 году, демонтирован в 2001 году)
 Егорьевская ветвь Воскресенск — Егорьевск — Ильинский Погост (одна из двух параллельных ветвей Большого кольца между Воскресенском и Ильинским погостом, вторая ветвь через Берендино и Лопатино двухпутная)
 Жилёвская ветвь Жилёво — Яганово (съезд Шматово — Жилёво ранее был двухпутным, но второй путь с путепроводом над радиальным направлением был заброшен и к концу 2000-х разобран)
 Другие участки, где электропоездами используется только один путь:
 Бекасово-Центральное — Мачихино (хотя главные пути на станции Бекасово-Сортировочное есть обоих направлений с двух сторон станции, электропоезда работают только с южной стороны, поэтому однопутный участок (II путь) с платформами 240 км и 241 км, а на участке Бекасово I — Бекасово-Центральное есть ещё один IV путь для движения в обратном направлении)
 283 км — Столбовая (съезд/соединительная ветвь, ранее был двухпутным, парная ветвь разобрана)
 Детково — Столбовая (съезд/соединительная ветвь)
 Михнево — Пост 329 км (данный участок с пл. 328 км ранее был двухпутным, но после постройки спрямления кольца мимо Михнева (начало 80-х) второй путь с путепроводом над радиальным направлением был разобран (сам путепровод демонтирован в конце 2000-х, но путь был заброшен ранее))
 Манихино II — Манихино I. Хотя существуют три ССВ между станциями, электропоездами используется только один путь западного съезда для попадания на отдельную западную платформу в Манихино I, из-за такого движения возникают две длительные стоянки со сменой направления движения.
 Бекасово I — Пожитково. Хотя перегон трёхпутный, электропоезда при движении к Пожиткову после ССВ от Киевского напр. идут по неправильному I пути в выемке до горловины Пожиткова. В 1990-е один из рейсов следовал от пос. Киевский в Пожитково, минуя платформы Бекасово I по II пути, таким образом используя второй путь перегона.
 Александров — Александров II. Используется только одна из ветвей четырёхпутного перегона, которая идёт к платформам на ст. Александров (остальные не позволяют попасть к платформам).

На некоторых участках Большое кольцо ранее проходило в стороне от текущей линии. Изменения линии происходили для спрямления или других целей. Это происходило в том числе при строительстве второго пути в 1960-х годах. Бывшие участки можно найти по насыпям/просекам, также они видны на спутниковых снимках.
 Кресты — Чернецкое, Чернецкое — Сандарово. Ранее линия проходила на первом участке севернее Новогромова, на втором — южнее 274 км и Вяткина. Первоначальная линия Большого кольца также строилась не с нуля, ранее там была подъездная железная дорога от Сандарова к Воронову.
 Детково — Повадино. Ранее однопутная линия проходила севернее 294 км и 298 км.
 Манихино I — Лукино. Ранее линия делала крюк на запад, объезжая реку Истру, мост через неё был в другом месте, линия вливалась в Манихино. Первоначальная линия Большого кольца также строилась не с нуля, ранее там была узкоколейная железная дорога Манихино — Ивановское для вывоза торфа.
 71 км — 74 км (на участке Пост 81 км — Яхрома/Дмитров). Ранее линия делала петлю на север.
 Поварово II — 128 км. Разобранный второй путь проходит в отдалении в районе реки Клязьмы. Стал «бывшим» вместе с мостом через Клязьму.
 Бухарово — 120 км. Двойная петля на юг в районе Рогачёвского шоссе (был переезд).
 Александров — Карабаново. До строительства развязки с Большим кольцом линия проходила восточнее Александрова II. Сейчас там подъездной путь, разобранный в южной части.
 Дулёво. Ранее линия проходила на востоке, с другой стороны города Ликино-Дулёво были две другие станции — Ликино и Дулёво. Сейчас там подъездной путь.
 Давыдово. Ранее линия обходила западнее. Сейчас там ветка на базу запаса вагонов с северной части (съезд переделан на юг), в южной части нет связи.
 Поварово III — Жилино. Ранее линия проходила восточнее места, где находится заброшенное депо, пересекала текущую линию перпендикулярно в районе пл. Депо, а до Жилина — западнее текущей линии.
 Пост 87 км — Иванцево. Ранее линия проходила в выемке чуть севернее текущей колеи.
 Бельково — Щёлково — начатая в 1930-е годы строиться ветка, работы по которой были остановлены. Такая линия могла бы быть недостающей перемычкой прямого пути из Москвы в Иваново с учётом линии Бельково — Иваново СЖД. Следы масштабной стройки остались до сих пор.

Также на развязках в 80-х-2000-х некоторые соединительные ветви (ССВ) перестали использоваться и впоследствии были заброшены, после чего некоторые были демонтированы, иногда — вместе с путепроводом, по которому проходила данная ССВ.
 Развязка Поварово. Из пяти ССВ три были разобраны (Поварово II — Поварово I, Москва — Поварово II, Поварово III — Москва).
 Столбовая. Разобрана ССВ 283 км — Столбовая, проходившая к западной стороне станции (без путепровода)
 Михнево. ССВ Михнево — 328 км по путепроводу от западной стороны станции — заброшена и разобрана (сам путепровод демонтирован примерно в 2009 году). Также разобрана ветвь северо-западнее пл. 328 км, от Михнева заворот обратно к Усадам-Окружным.
 Жилёво. ССВ по путепроводу от Яганова к западной стороне станции заброшена (путепровод разобран в 2009 году)
 Воскресенск — бывшая ССВ к Егорьевску II по ходу не от Москвы (как существующая), а к Москве.
 Орехово-Зуево. ССВ из Войнова к Поточину заброшена в 1990-е и затем разобрана.
 Ветви Кубинка I — Кубинка II (в сторону перегона от Кубинки II на Акулово) и южная петля на развязке в Куровской разбирались, но были восстановлены.

Разобранные или заброшенные пути/платформы на станциях и остановочных пунктах.
 Бекасово I. В начале 2000-х разобрана боковая (северная) высокая платформа на 2 вагона вместе с путём. Использовалась для поездов из/в Кубинку (в обе стороны по ССВ) — как «прямыми» на Белорусское направление, так и просто по кольцу.
 Бекасово-Центр, заброшенная (с начала 1980-х) платформа на I пути к северу от станции Бекасово-Сортировочное, в 2013 году снесена.
 Ветка Поварово II — Белый Раст — заброшены платформы со стороны разобранного одного из путей данного участка.
 Не работает/заброшена платформа у разобранного пути: Карабаново, Драчёво, Лопатино, 328 км, Лукино, Санино, Мякинино
 Не работает / заброшена платформа у существующего пути: Усады-Окружные, Яхрома, Жилёво

Следование поездов по пересечениям 
Грузовые и скорые поезда могут следовать по любым существующим развязкам на пересечениях, хотя на некоторых из них отдельные соединительные пути и путепроводы разобраны или заброшены (например, в районе Поварово разобраны три из пяти соединительных ветвей).

Электропоезда по Большому кольцу обычно следуют по соединительным ветвям так, что остановка на станции пересечения происходит естественным образом по ходу следования — на отдельной платформе (часто низкой) или на совместной платформе с электропоездами радиального направления. Но бывают исключения, когда на остановке происходит смена направления движения электропоезда (что занимает дополнительное время) или электропоезд следует по соединительной ветви, минуя станцию пересечения. Также, поезд может иметь стоянку по расписанию для смены бригады даже без смены направления.

Пересечения с основными автодорогами 
Большое кольцо МЖД пересекает все радиальные автомобильные дороги от Москвы — большей частью под путепроводами или на путепроводах, также имеются железнодорожные переезды. Также есть пересечения с окружными автомобильными дорогами — 3 раза пересечение с  Московским Малым Кольцом, 4 раза с  Московским Большим Кольцом. Восточное полукольцо Большого кольца МЖД почти полностью находится вне , западная и юго-западная части — между окружными дорогами, а два участка на северо-западе — внутри . Кроме того, Большое кольцо МЖД пересекает значительное количество дорог местного значения, улиц городов и посёлков, просёлочных, в том числе грунтовых, имеется большое количество переездов.

Пересечения с реками и каналами 
Большое кольцо на всём своём протяжении пересекает около 30 рек и Канал имени Москвы. Крупные реки пересекаются по мостам, более маленькие протекают под путями по коллекторам/трубам. Две самые крупные реки Московской области пересекаются по два раза: река Клязьма — на северо-западе и на востоке, Москва-река — на западе и на юго-востоке.

Раздельные и остановочные пункты 
Всего на главном ходу Большого кольца (включая Жилёвскую и Егорьевскую ветви) 44 станции и 6 путевых постов (включая 12 станций и 1 пост, являющихся одновременно пунктами радиальных направлений). Также имеются соединительные ветви от гл. хода к другим 8 станциям и 1 посту радиальных направлений.
Все станции, кроме Егорьевск I и Лопатино, имеют одноимённую пассажирскую платформу, в границах постов платформ нет. Кроме того, имеются дополнительные 84 остановочных пункта для пассажиров, 12 из которых находится в границах неодноимённых станций (5 станций содержат более одного о. п.).

 Все станции и посты, кроме двух крупнейших станций, являются структурными подразделениями четырёх центров организации работы железнодорожных станций Московской дирекции управления движением: Московско-Курского ДЦС-1, Рязанского ДЦС-2, Московско-Смоленского ДЦС-3, Московско-Горьковского ДЦС-8. В ДЦС-3 входят станции Московско-Смоленского региона (кроме Бекасово-Сортировочное), в ДЦС-2 Московско-Рязанского, в ДЦС-1 участок от Наугольного до Поточино, Пост 97 км и Столбовая, в ДЦС-8 участки от Дулёво до Ильинского Погоста и от Яганово до Детково. Станция Поварово I Октябрьской железной дороги, на которую есть две соед. ветви, относится к Московскому региону ОЖД и входит в Московский ДЦС-1 Октябрьской ДУД.
 Станции Бекасово-Сортировочное и Орехово-Зуево являются одними из крупнейших в Европе и России, имеют свой хозяйственный расчёт (бухгалтерию), напрямую входят в Московскую дирекцию управления движением.

Пассажирские платформы и кассы 
 В основном станции и остановочные пункты имеют низкие посадочные платформы для пригородных электропоездов. Высокие платформы есть только на станциях и о. п., одновременно находящихся на радиальных направлениях, но даже в этом случае они могут иметь отдельные низкие платформы для поездов кольца. Исключением из правила низких платформ являются несколько станций и о. п. с высокими или частично высокими платформами (одной из платформ):
 две высокие платформы: 211 км, 214 км, Егорьевск II
 одна из двух платформ частично высокая: Акулово, Мачихино, 250 км
 две платформы частично высокие: Пожитково, Ильинский Погост
 единственная высокая платформа: Хорлово, Рудниковская, 32 км
 одна из трёх платформ для кольца высокая: Воскресенск (для поездов из/на Егорьевск), остальные две низкие для поездов главного хода кольца
 до 2003 года также из двух платформ для кольца одна была высокая на Бекасово I (разобрана)
 на 88 км низкая платформа для кольца только на пути на Лопатино, обратный путь идёт рядом с высокой платформой Рязанского направления с турникетами.
 на Бекасово-1, Столбовой, Михнево, 81 км, Манихино-1, Воскресенске, Орехово-Зуево отдельная(ые) низкая (ие) платформа(ы) для поездов кольца. Но как минимум на Бекасово-1, а также на Михнево (прямыми) используется и высокая. В Яхроме и Жилёво низкая платформа есть, но не используется/заброшена. В Дмитрове, Яхроме, Кубинке-1, Куровской, Жилёво используются высокие платформы. В Александрове есть 4 низкие платформы, одна из которых частично высокая.
 Платформы в основном короткие: на 1—2 вагона, реже — на 4—5 вагонов или более длинные (в основном, на узловых станциях).
 Единственный о.п., где нет никакой платформы и опознавательных знаков — о. п. Северный. Некоторые о. п. из одной плиты без опознавательных знаков, например 122 км, некоторые из одной плиты, но с расписанием (159 км).
 Билетные кассы есть только на радиальных станциях, но в большинстве случаев билеты на кольцо не продаются, кроме участков работы (текущей или бывшей) прямых маршрутов. Обилечиванием занимаются разъездные кассиры, которые по факту есть только в поездах участка Яхрома — Орехово-Зуево. Кассы есть только на Пл. Посёлок Киевский, Пл. Бекасово-Сортировочное, пл. Егорьевск II (на последних двух также кассы дальнего следования).

Бывшие или пониженные в статусе пункты 
 Остановочные пункты, бывшие ранее самостоятельными станциями или разъездами: Пл. Бекасово-Сортировочное (была станцией Бекасово II), Мачихино, Бубяково, Драчёво, Турист, Бухарово, Жилино, Дюдьково, Ястребки, Чернецкое, Повадино, Шматово, Мякинино, Ратмирово (был обгонным пунктом), Хорлово, Ветчи, Илейкино, Карабаново, Егорьевск II, Лопатино (пути сняты, остался пост и о. п. вне него, формально станция), Санино (станция упразднена, но в районе 2010 восстановлен путевой пост 163 км)
 Несуществующие ныне станции: Бекасово II (вошла в состав Бекасово-Сортировочное), Мачихино (вошла в состав Бекасово-Сортировочное), Орехово II (на её месте построена сортировочная часть Орехово-Зуево), Ликино, Руново, Дулёво (старая, с восточной стороны города), Куровская (старая, на главном ходу кольца, где ныне развязка), Егорьевск II (вошла в состав Егорьевска I), Пост 87 км (вошёл в Иванцево), Пост 108 км (вошёл в Александров), другие посты
 Несуществующие ныне о. п.: 136 км (между Поварово-2 и 128 км), Южная (между Северным б/п и Депо), 185 км (между Поточино и Орехово-Зуево, отменена в июне 2012), Бекасово-Центральное/238 км (старая, на I пути вблизи депо Бекасово-Сортировочное), Егорьевск I (в товарной «исторической» части станции ранее был пассажирский вокзал / о. п.), Пост 87 км (была платформа), а также ряд «километровых» о. п., упразднённых более 35 лет назад.

Прочие железнодорожные предприятия 
К некоторым станциям Большого кольца примыкают пути других железнодорожных предприятий (не входят в состав станций):
 Бекасово-Сортировочное: Эксплуатационное локомотивное депо ТЧЭ-23 Бекасово-Сортировочное, ТЧРЦех-61 Бекасово — филиал ремонтного локомотивного депо ТЧР-37 Рыбное, эксплуатационное вагонное депо ВЧДЭ-13 Бекасово, ПЧ-18 Бекасовская дистанция пути, ШЧ-5 Бекасовская дистанция сигнализации, централизации и блокировки
 Орехово-Зуево: Эксплуатационное локомотивное депо ТЧЭ-5 Орехово, ТЧРЦех-60 Орехово — филиал ремонтного локомотивного депо ТЧР-37 Рыбное, эксплуатационное вагонное депо ВЧДЭ-1 Орехово-Зуево, ЛВЧД-3 Пассажирское вагонное депо Орехово-Зуево
 Поварово-3: ФТЧЭ-53 Поварово-3 — филиал эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ-23 Бекасово-Сортировочное (пункт оборота/подменный) — бывшее самостоятельное депо ТЧ-13, с 1996 основные здания заброшены.
 Александров-1: ТЧПРИГ-12 моторвагонное депо, ФТЧЭ-84 Александров — филиал эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ-5 Орехово, ПТО Александров — филиал эксплуатационного вагонного депо ВЧДЭ-1 Орехово-Зуево, ремонтное вагонное депо Желдорэкспедиция ООО «Вагонное Депо ЖДЭ», ПЧ-11 Александровская дистанция пути
 Куровская: ТЧПРИГ-26 моторвагонное депо, ПТО Куровская — филиал эксплуатационного вагонного депо ВЧДЭ-5 Перово, ПЧ-8 Куровская дистанция пути
 Дмитров: ФТЧЭ-54 Дмитров — филиал эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ-18 имени Ильича
 Воскресенск: ПТО Воскресенск — филиал эксплуатационного вагонного депо ВЧДЭ-5 Перово, Ремонтное вагонное депо ВЧДР-6 Воскресенск
 Жилёво: ПЧ-32 Жилевская дистанция пути

Отсчёт километража 
На Большом кольце отсчёт километража ведётся отдельно на четырёх участках, станциями стыковки различных нумераций являются Александров-1, Яганово, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ильинский погост. Поэтому названия платформ «N-й км» нельзя сравнивать относительно друг друга с разных участков.

Обслуживающие депо 

Участки кольца для пригородного пассажирского движения обслуживаются только несколькими моторвагонными депо радиальных направлений Московской железной дороги, предоставляющими электропоезда от 4-6 до 8-12 вагонов для работы на кольце. Таким образом, может получиться, что на пересечении с радиальным направлением кольцо обслуживает одно (или несколько) депо, а радиальное направление — другое депо. При этом разделение ответственности может происходить на одной станции (или преимущественно на ней), а могут быть и участки с двойным покрытием (как с равной частотой поездов, так и с засылом всего одного-нескольких электропоездов от одного из депо). С годами зоны обслуживания участков разными депо меняются.

Депо, обслуживавшие Большое кольцо ранее:

С лета 2011 года моторвагонные депо Рижского, Смоленского, Курского, Рязанского, Горьковского, Ленинградского направлений не обслуживают Большое кольцо.

Тарификация 
Тарификация устанавливается субъектами РФ для поездов ЦППК. До 2010-х отличие от радиальных направлений было в том, что зоны присутствовали только на участках, где есть «прямые» маршруты от Москвы (или были с начала 1990-х). При отсутствии зон для расчёта использовался километраж.

Оформление билетов производится принудительно разъездными кассирами без комиссии на участках Александров — Яхрома, Александров — Орехово-Зуево, Поварово-2 — Детково, на других участках кольца кассиров нет и проезд фактически бесплатен. На платформе 88 км в сторону Воскресенска и на станции Дмитров электропоезда кольца прибывают на высокие платформы с турникетами, поэтому необходимо оплатить на входе/выходе за одну зону. На участках с зонами билет может быть приобретён на станциях и платформах радиальных направлений, с которых следует «прямой маршрут» или на узловых радиальных станциях, которые пересекает кольцевой маршрут, а также на отдельных платформах кольца (Посёлок Киевский, Бекасово-Сортировочная, Егорьевск II).

Движение поездов 
Расписание движения пригородных электропоездов, кроме вывешенных расписаний на станциях и платформах кольца и интернета, публикуется в книжках-расписаниях движения пригородных электропоездов. Расписание разных участков публикуется в книжках направлений, смежных участку (ранее — которым принадлежало моторвагонное депо, обслуживающее конкретный участок). На лето 2017 года расписание БМО выпускалось отдельной развёртываемой газетой, а не в книжках смежных направлений; с августа 2017 года вернулись к прежнему формату..

Частота работы электропоездов сильно различается на разных участках Большого кольца — от 2—3 пар электропоездов в день до более десятка пар в день. Количество «прямых» электропоездов также разнится от одной до 4—5 пар, иногда только в выходные или только в летние выходные дни.

Также, на Большом кольце, особенно на участках, близких к сортировочным станциям Бекасово и Орехово, существует приоритет грузовых поездов, а также нет ответственности за невыполнение графика электропоездов. В дни повышенной нагрузки электропоезда могут сильно опаздывать из-за этого (до нескольких часов) или даже отменены (укорочены). Примером укорочения по ситуации является незаезд поезда через Манихино-2 на съезд к Манихино-1 (экономятся две смены направления) или укорочения поезда из Бекасово-1 до Поварово-2 только до Манихино или только до Кубинки.

Даже штатное расписание может быть сокращено для разгрузки (например, с 18 августа / 4 сентября 2012 на участке Орехово-Куровская отменены почти все электропоезда, несколько поездов укорочено/отменено на участках Кубинка-1 — Бекасово-1 — Столбовая, Куровская — Яганово). В 1990-е годы как минимум на некоторых участках (Кубинка-2 — Столбовая) частота электропоездов была большей, в том числе «прямых». Сокращение произошло как из-за отсутствия пассажиропотока, так и для разгрузки путей для грузовых поездов. В том числе, в целом на кольце с 1990-х годов разбираются неиспользуемые пути, соединительные ветви и даже платформы, отменяются полностью некоторые маршруты, в том числе «прямые».

В среднем за неделю самое интенсивное движение на участках:
 Посёлок Киевский — Бекасово-Сортировочное (12,6 пары в сутки летом, 12,3 — зимой)
 Куровская — Ильинский Погост (10,6 пары в сутки)
 Александров — Бельково (9,9 пары в сутки)
Самое слабое на участках (не считая соединительных ветвей, например, на ветви Иванцево — Дмитров 1 пара):
 Воскресенск — Егорьевск II (1,6 пары в сутки летом, 1,4 — зимой).
 Поварово III — Кубинка II, Яганово — Воскресенск, Давыдово — Орехово-Зуево (по 3 пары в сутки)

«Прямые» пригородные поезда 
На некоторых направлениях существуют «прямые» электропоезда, которые позволяют добраться без пересадки с радиального направления (с вокзала Москвы и от других конечных) на Большое кольцо (до некоторых пунктов) и обратно. Следование по станции пересечения также может быть различным. Изначально таких маршрутов не было, потом на самых востребованных направлениях они были введены.

Поезда дальнего следования 
По некоторым участкам Большого кольца проходят регулярные маршруты поездов дальнего следования (ПДС). В расписании декабря 2016 — декабря 2017 года это поезда:

Также в расписании указаны несколько почтово-багажных поездов (№ 971—998) на участке Бельково — Александров по особому назначению (запросу АО «ФПК») : Москва-Пасс-Яросл. — Уссурийск / Хабаровск I / Чита II / Иркутск-Пасс. / Улан-Удэ-Пасс. / Красноярск-Пасс. / Новосибирск-Гл. На праздники также могут назначаться дополнительные ПДС по новым маршрутам, проходящим в том числе по другим участкам БМО, в том числе протяжённым. В частности, один из поездов, назначенных в новогодние праздники 2016—2017, Чебоксары — Санкт-Петербург, проходил по северной части кольца от Орехово-Зуево до Поварово I с техническими остановками в Наугольном, Костино, Поварово III.

В позднесоветские годы движение ПДС по БМО было гораздо более интенсивным по всем участкам, в том числе со штатными (неслужебными) остановками, например по Бекасово-Сортировочное. Были возможности по переносу транзитных поездов вместо Москвы на БМО. В 1990-е годы количество поездов было сильно порезано, и продолжает постепенно сокращаться до сих пор, последние поезда отменялись несколько лет назад. В связи с сильной загрузкой БМО грузовыми поездами возникла значительная обратная тенденция по переводу ПДС с БМО на проследование через Москву Алексеевскую, Митьковскую, Бирюлёвскую соединительные линии, последняя электрифицирована в 2006 году, а также на хордовую линию Мытищи — Фрязево, где на перегоне Монино — Фрязево в 2002—2003 построен второй путь) даже более длинными маршрутами, перевод поездов на «свой» вокзал без необходимости следования по БМО, на другие широтные/хордовые линии (например, Вязьма — Сызрань, параллельный Кубинке — Воскресенску, Узуново — Рыбное, параллельный Михнево — Воскресенску) а также полные отмены. На текущий момент интенсивность минимальная за более чем три десятилетия.

Среди отменённых в последние годы поездов:
 Санкт-Петербург — Ташкент и его же графиком летний Санкт-Петербург — Саратов (летом 2015) на участке Поварово I — Бекасово I
 летние Череповец / Воркута — Симферополь, Лабытнанги / Воркута — Евпатория (посл. раз указаны в расписании лета 2013), летний Архангельск — Евпатория (посл. раз указан в расписании лета 2013 года, затем по особому указанию в расписании лета 2014 года и также в расписании зимы 2014 года, но как Архангельск — Симферополь) на участке Пост 81 км — Яхрома (все следовали одним графиком)
 Саратов — Берлин, следовавший по участку Михнево — Кубинка I с технической остановкой в парке Б станции Бекасово-Сортировочное; отменён в конце 2013 (в 2006 году следовал от Воскресенска, переведён до 2013 года на хордовую линию Узуново — Рыбное). По этому же участку следовал Минск — Адлер, отменён между 2006 и 2011 годами.
 Санкт-Петербург — Волгоград (2 шт.), следовавший по участку Поварово III — Михнево, в том числе с техническими остановками в Бекасово-Сортировочное и Поварово III. Отменён между 2006 и 2011. Также по этому участку следовал Санкт-Петербург — Баку, отменён между 2011 и 2013 годами. Также упомянутый выше Санкт-Петербург — Ташкент ещё в 2011 году ходил от Поварово III до Михнево (одним графиком с поездом до Баку). До 2013 года был переведён на Вяземско-Сызранскую линию от Калуги до Узловой.
 Брест — Свердловск и Минск — Иркутск следовали одним графиком от Кубинки I через юг кольца до Орехово-Зуево, в том числе с техническими остановками в Бекасово-Сортировочное и Михнево. Отменены между 2006 и 2011 годами.
 Нижний Новгород — Адлер, следовавший по участку Орехово-Зуево — Воскресенск. С расписания лета 2014 следует через Москву.
 упомянутый выше Архангельск — Евпатория ещё в 2006 году ходил по участку Орехово-Зуево — Столбовая. Позднее был переведён на транзит через Москву и другой участок кольца.
 нетранзитные Москва-Пасс.-Киевская — Евпатория-Курорт (3 шт.), Москва-Пасс.-Киевская — Анапа, Москва-Пасс.-Киевская — Феодосия, следовавшие по участку Бекасово I — Столбовая на Курское направление, в том числе и с технической остановкой в парке Б Бекасово-Сортировочное Такое следование отменено между 2011 и 2013 годами.

Перспективы 

ОАО «РЖД» в 2012 году приступило к масштабной работе по модернизации и развитию Московского транспортного узла. Усиление железнодорожной инфраструктуры в московском регионе было запланировано «Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года», однако в связи с отсутствием финансирования работы откладывались. Железнодорожная составляющая развития Московского транспортного узла вынесена отдельной строкой в подпрограмму «Железнодорожный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010—2015 годы)».

Одним из трёх запланированных проектов является проект комплексной реконструкции участка Большого кольца Пост 81-й км — Дмитров — Икша — Поварово. В соответствии с основными тенденциями развития железнодорожного транспорта в Москве и Московской области, на радиальных направлениях приоритет отдан обеспечению пассажирских перевозок. Поэтому реконструкция этого участка кольца необходима для обеспечения в полном объёме местного и транзитного грузопотоков Московского железнодорожного узла после передачи основных железнодорожных направлений в радиусе 70—100 км от Москвы под социально значимые пригородные перевозки, включая интермодальные. Конкретной целью развитие железнодорожной инфраструктуры является организация движения поездов массой до 6 тыс. тонн на участке от ст. Орехово-Зуево до ст. Бекасово-Сортировочное Северного полукольца. Графиковая длина на участке Поварово-2 — Наугольный составляет 57 условных вагонов против унифицированной длины поездов по МЖД — 71 условных вагонов, что приводит к необходимости дополнительной переработки всех поступающих на данный участок поездов на ст. Бекасово и Орехово-Зуево. Предусмотрена реконструкция: станций Жёлтиково, Наугольный, Иванцево, Костино; участков Наугольный — Жёлтиково, Иванцево — Костино, Жёлтиково — Костино. Ведётся строительство второго главного пути с электрификацией на участках: Поварово-2 — Белый Раст; с устройством путепроводной развязки на перегоне Икша — Белый Раст, с устройством путепроводной развязки на перегоне Яхрома — Иванцево.

В рамках подготовки к реконструкции этого участка в 2012 году завершена разработка рабочей документации и начаты строительно-монтажные работы. По проекту уже разработана путевая часть проектной документации по станциям Наугольный, Жёлтиково, Костино, Иванцево и перегону Поварово — Белый Раст. Размер выделенных средств на проект из федерального бюджета на 2012 год составил 1,4 млрд рублей.

Организация работ по реализации проекта предполагает завершение полного комплекса реконструкции в 2015 году. По предварительной оценке, общая стоимость комплексной реконструкции северной части Большого кольца — 22 млрд руб.

В сентябре 2012 года начаты работы по строительству второго пути на участке Наугольный — Жёлтиково (формирование профиля пути). По состоянию на июнь 2013 года формирование профиля второго (южного) пути (насыпание песка) идёт на всём участке Наугольный — Жёлтиково, а также отдельно на станциях Костино и Иванцево. Идёт строительство вторых платформ на о. п. 40 км, Бубяково, 47 км. Временные узкие деревянные платформы построены на 47 км, Жёлтиково, Костино. На Жёлтиково и Костино разобраны постоянные платформы для расширения путей станций в рамках их капитальной реконструкции (на Костино остался короткий участок от южной платформы). По состоянию на конец 2016 года 4 станции полностью реконструированы, второй путь введён на перегоне Наугольный — Жёлтиково (первый закрыт на реконструкцию), на перегоне Жёлтиково — Костино один из путей перенесён на новую ось с двумя значительными спрямлениями и переносом платформы 62 км, готовы нижнее и верхнее строения второго пути. На участке Костино — Иванцево формирование нижнего строения второго пути только начато.

Также в рамках развития узла планируется реконструкция станции Белый Раст для выведения части транзитного грузопотока, перерабатываемого на столичном узле, за пределы Москвы. Она проводится в рамках договорённостей между ОАО «РЖД» и правительством Москвы. Станция является удобным форпостом для доставки транзитных грузов, следующих с запада на восток страны. Её реконструкция под сортировку приведёт к закрытию грузовых дворов в Москве. Так будет решена большая часть задачи приёма и отправки транзитных грузопотоков вне центра Москвы. Все разгруженные вагоны на станции Белый Раст будут уходить на сортировку и формирование порожних составов на станции Орехово-Зуево и Бекасово-Сортировочное. Также к северо-западу от станции Белый Раст строится терминально-логистический центр «Белый Раст», в строительстве участвуют Deutsche Bahn на основании заключённого с ОАО «РЖД» договора.

Объезд кольца 

Кольцо можно объехать за сутки на пригородных электропоездах. По графику с декабря 2017 года это возможно только по выходным по часовой стрелке, выезжая из Александрова в 4:57 и прибывая в 23:25, при условии, что не будет отмен и задержек поездов, а последнее случается на кольце нередко. Волна объезда включает 7 маршрутов: Александров — Куровская, Куровская — Жилёво, от Жилёва до Михнева на любом радиальном маршруте, Михнево — Детково, Детково — Кубинка II, Апрелевка — Поварово II, Поварово III — Александров. При таком объезде участки Ильинский Погост — Егорьевск — Воскресенск и Яганово — Малино — Михнево остаются непокрытыми. В предыдущие годы — до декабря 2016 года и ранее расписание позволяло больше вариантов объезда за счёт «волн» (согласованных пересадок с одного поезда на другой) и более высокой частоты движения.

См. также 
 Малое кольцо Московской железной дороги

Примечания

Комментарии

Примечания

Литература 
 Краткие сведения о развитии отечественных железных дорог с 1838 по 1990 г. — М.: МПС, 1996
 Железнодорожный транспорт СССР. 1971—1991 гг. (М., 2003).
 Тарифное руководство № 4 (утв. Советом по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества)

Ссылки 

 Сообщество БК МЖД (БМО) в Livejournal: история, схемы, современность
 Схема большого кольца МЖД
 Схема и расписание поездов по БМО на Яндекс. Расписаниях

Большое кольцо Московской железной дороги
Железнодорожный транспорт Москвы
Железнодорожный транспорт Московской области
Железнодорожный транспорт Владимирской области